Chepkurui ist der Familienname folgender Personen:

 Lineth Chepkurui (* 1988), kenianische Langstreckenläuferin
 Lidya Chepkurui (* 1984), kenianische Hindernisläuferin
 Vibian Chepkurui (* 1994), kenianische Langstreckenläuferin